

Codici 
 DOX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dongara (Australia)
 dox – codice ISO 639-3 della lingua bussa

Persone 
 Gerrit L. Dox (1784-1847) – politico statunitense
 Peter Myndert Dox (1813-1891) – politico statunitense

Finzione 
 Vril Dox I (Brainiac) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Vril Dox II (Brainiac 2) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Lyrl Dox (Brainiac 3) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Querl Dox (Brainiac 5) – personaggio dei fumetti DC Comics

Altro 
 DOx – anfetamine 2,5-dimetossi, 4-sostituite